Альбранд, Альбрандт — фамилия.

 Альбранд, Лев Львович (1804—1849) — русский генерал, деятель Кавказской войны 1817—1864.
 Альбранд, Пётр Львович (1810—1864) — инженер-генерал-майор, брат Льва Львовича Альбранда.